A UAE Team Emirates (UCI csapatkód: UAD) egy egyesült arab emírségekbeli profi kerékpárcsapat. Jelenleg WorldTeam besorolással rendelkezik, a Lampre–Merida jogutódja. A legismertebb versenyzői közé tartozik a kétszeres Tour de France győztes Tadej Pogačar, valamint João Almeida, Matteo Trentin és Diego Ulissi.

Keret (2023)

Jegyzetek

Források 
Hivatalos oldal

Kerékpárcsapatok
Az Egyesült Arab Emírségek sportélete